Miles Davis Quintet at Peacock Alley é um álbum ao vivo de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 2006